Das Eintagesrennen Paris–Roubaix 2001 war die 99. Austragung des Radsportklassikers und fand am Sonntag, den 15. April 2001, statt.

Das Rennen führte von Compiègne, rund 80 Kilometer nördlich von Paris, nach Roubaix, wo es im  Vélodrome André-Pétrieux endete. Die gesamte Strecke war 254,5 Kilometer lang. Es starteten 190 Fahrer, von denen sich 55 platzieren konnten. Der Sieger Servais Knaven absolvierte das Rennen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,703 km/h.

Während des Rennens war es nass und windig, die Straßen waren matschig. Das Team Domo-Farm Frites schickte Wilfried Peeters 90 Kilometer vor dem Ziel nach vorne, jedoch wurde er 14 Kilometer vor Roubaix eingeholt. Seine Mannschaftskameraden attackierten weiter, und vier Kilometer weiter war Servais Knaven auf und davon. Domo-Farm Frites belegte vier Plätze unter den ersten fünf.

Der zweifache Sieger von 1995 und 1998, Franco Ballerini, bestritt sein Abschiedsrennen und wurde 32.

Weblinks 
 , vom 24. August 2012

Einzelnachweise 

Radrennen 2001
2001